

Geografia 	
 Francia
 Carrère – comune nella regione della  Nuova Aquitania

Persone 
 Edward Carrere (1906-1984) – art director messicano attivo nel cinema hollywoodiano, vinse un Oscar per Camelot.
 Emmanuel Carrère (1957 – ) – scrittore, sceneggiatore e regista francese.
 Fernando Carrere (1910-1998) – art director messicano attivo nel cinema hollywoodiano.
 Jean-Louis Carrère (1944 – ) – senatore francese.
 Tia Carrere (1967 – ) – attrice statunitense.

Altro 
 Carrere – etichetta discografica francese.
 Carrère – fregata francese varata nel 1801, catturata ed entrata a far parte della flotta britannica.